O Campeonato Mineiro de Rugby de 2012 foi a terceira edição da competição estadual de rugby do estado de Minas Gerais, promovida pela Federação Mineira de Rugby. 
A equipe vencedora foi o BH Rugby, que sagrou-se tricampeão sobre o Varginha Rugby Clube, repetindo as finais dos anos anteriores.

Equipes participantes

Forma de disputa 
O Campeonato foi disputado conforme modelo adotado pela CBRu, em duas chaves com cinco equipes em cada, turno único classificatório, quartas de final, semi final e final.
O últimos colocados de cada Chave se enfrentarão, em partida única onde o perdedor enfrentará o Campeão da 2ª Divisão, definido assim quem permanecerá na 1ª Divisão de 2013.

Jogos

Chave A

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Chave B

Classificação 

Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Fase Final

o Leopardos foi eliminado dos playoffs por WO, cedendo sua vaga ao Taurus.

Quartas de finais

Disputa 5 a 8 lugar

Semifinais

Finais

disputa do 7 lugar

disputa do 5 lugar

disputa do 3 lugar

disputa do 1 lugar

Campeão

Repescagem
O último colocado (Leopardos) vence o Campo Belo Rugby Campeão da 2ª Divisão, e se mantém na elite mineira.

Ver também 
 Federação Mineira de Rugby
 Campeonato Mineiro de Rugby
 Campeonato Mineiro de Rugby Segunda Divisão 2012

Ligações externas
 Página oficial da Federação Mineira de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby

2012
Rugby de 2012 no Brasil
2012 em Minas Gerais